

Patronyme 
Platter est un patronyme porté par :

 Bruno Platter (1944), grand-maître de l'ordre Teutonique depuis 2000 ;
 Félix Platter (1536-1614), médecin, anatomiste et botaniste suisse ;
 Günther Platter (1954- ), homme politique autrichien ;
 Thomas Platter :
 Thomas Platter le Vieux (1499-1582), humaniste suisse,
 Thomas Platter le Jeune (1574-1628), botaniste et médecin suisse.

Toponyme 
 Platter, census-designated place américaine située en Oklahoma.